Franco Ricciardi ist der Name folgender Personen:

* Franco Ricciardi (* 1921), italienischer Opernsänger (Tenor), siehe Franco Riccardi (Sänger)
 Franco Ricciardi (Sänger, 1966) (* 1966), italienischer Popsänger 

Siehe auch:
 Franco Riccardi